Рье:

 Рье — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Рье — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.